Којотитлан има више значења:

 Којотитлан (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Којотитлан (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику